Сезон 2012/2013 стал для Интера 97-м в Чемпионате Италии. Несмотря на посредственные результаты команды под руководством Андреа Страмаччони в прошлом сезоне, руководство решило оставить его на следующий сезон. Однако результаты были ужасными: команда заняла 9-е место в чемпионате, дошла до полуфинала Кубка Италии и вылетела в 1/8 финала Лиги Европы от Тоттенхэма.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:52.000.000

Зима 

Убытки:18.050.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:37.750.000

Зима 

Прибыль:25.500.000

Общие убытки:70.050.000

Общая прибыль:63.250.000

Разница:6.800.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

 Примечания:

¹. В связи с коррупционным скандалом с «Сампдории» и «Торино» снято одно очко, с «Аталанты» два очка, с «Сиены» шесть очков.

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига Европы

3-квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки